Владимир Фёдорович Дёмин: Дёмин, Владимир Фёдорович (1937—2020) — советский и российский физик.
 Дёмин, Владимир Фёдорович (род. 1948) — глава городского поселения Раменское.